Tratado de Turín puede referirse a alguno de los siguientes acuerdos firmados en la ciudad italiana de Turín, capital del [ducado de Saboya desde 1563 hasta la unificación de Italia cerca de 1860:

 Paz de Turín de 1381: Puso fin a la guerra de Chioggia entre las repúblicas de Génova y Venecia.
 Tratado de Turín de 1632: Firmado entre Francia y Saboya.
 Tratado de Turín de 1673: Firmado entre Saboya y Génova.
 Tratado de Turín de 1696: El ducado de Saboya se alía con Francia.
 Tratado de Turín de 1703: El ducado de Saboya entra en la alianza contra Francia y la España borbónica, en la guerra de sucesión española.
 Tratado de Turín de 1754: Se fijan las fronteras entre el ducado de Saboya y la república de Génova.
 Tratado de Turín de 1760: Rectificación de la frontera entre Saboya y Francia.
 Tratado de Turín de 1769: Nueva modificación de la frontera franco-saboyana.
 Tratado de Turín de 1816: La provincia de Carouge (Collonge-Bellerive, Corsier, Hermance y Veyrier) fue cedida al cantón de Ginebra a cambio de la garantía de la neutralidad de Suiza.
 Tratado de Turín de 1860, por el que el Condado de Saboya y el de Niza fueron anexionados a Francia.